Preusmjeri Nacrt:H-II Transfer Vehicle